Политический кризис в Белоруссии:
 Политический кризис в Белоруссии (2020) — акции протеста, начавшиеся в мае 2020 года на территории Белоруссии в преддверии проведения очередных президентских выборов.
 Политический кризис в Белоруссии (1996) — внутриполитический кризис, вызванный противостоянием Верховного Совета и Конституционного суда с действующим президентом Александром Лукашенко.